Coelho
Coelho (zodíaco) — signo do zodíaco
Coelho (atletismo) — marcador de ritmo em provas atléticas
Coelhos - bairro do Recife

Futebolistas 
Dyego Rocha Coelho — futebolista brasileiro
Elzo Aloísio Coelho — futebolista e treinador de futebol brasileiro
Humberto Coelho — futebolista e atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol
Jackson Coelho Silva — futebolista brasileiro
Jajá Coelho — futebolista brasileiro
Nuno André da Silva Coelho — futebolista português
Nuno Miguel Prata Coelho — futebolista português

Desambiguação